Berger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alwin Berger
 Franz Berger
 Lucien A. Berger